B 25 oder B25 steht für:
 Bundesstraße 25 in Deutschland
 Erlauftal Straße in Österreich
 „Zytomegalie“ (ICD-10-Code), infektiöse Krankheit

B-25 steht für:
 Blackburn B-25 Roc, britisches Marinejagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs
 Buick Modell B-25, PKW-Modell aus dem Jahr 1914
 North American B-25, US-amerikanischer zweimotoriger mittelschwerer Bomber des Zweiten Weltkriegs

B25